Лёринц Са́бо (; 31 марта 1900, Мишкольц — 3 октября 1957, Будапешт) — венгерский поэт, переводчик.

Биография 
Сабо родился в семье машиниста Лёринца Сабо и Илоны Паньицки (Ilona Panyiczky). Когда ему было три года семья переехала в Балашадьярмат. Сабо посещал школы в Балашадьярмате и Дебрецене, затем учился в Будапештском университете, где познакомился с Михаем Бабичем. Не окончив университета, Сабо в 1921 году начал работать в газете «Az Est» («Вечер»). Незадолго до этого он женился на Кларе Микеш (Klára Mikes). В газете Сабо проработал до 1944 года. Между 1927 и 1928 годом он основал и был редактором «Pandora».

Первые стихи Сабо публиковались в 1920-х годах в журнале «Nyugat» («Запад»). Первый сборник «Земля, лес, бог» вышел в 1922 году, имел значительный успех. Перевёл на венгерский язык многие произведения зарубежных поэтов: У. Шекспира, Ш. Бодлера, Ф. Вийона, Мольера, И. Гёте, П. Верлена, Ф. Тютчева, А. Пушкина, О. Хайяма, В. Маяковского, И. Крылова.

Участвовал в сражениях Второй мировой войны. Во время этой войны при взятии Будапешта советскими войсками советский капитан из Кыргызстана Темиркул Уметалиев спас Сабо, его семью и библиотеку поэта. В благодарность этому Сабо посвятил капитану стихи «Темиркул Уметалиев». Встретившись с Дьюлой Гёмбёшем, Сабо на литературном конгрессе в Лиллафюреде отстаивал красоту военной поэзии, за что был оценён как представитель правых и не мог публиковать собственные произведения, за исключением переводов. Признание пришло к нему незадолго до смерти, когда он получил премию имени Аттилы Йожефа (1954) и премию имени Л. Кошута (1957). Умер от сердечного приступа.

На стихи Лёринца Сабо были написаны песни «В итальянской опере» и «Музыка», вошедшие в альбом группы «Наутилус Помпилиус» «Переезд».

Библиография 
 Земля, лес, бог / Föld, erdő, Isten (1922)
 Калибан / Kalibán (1923)
 Fény, fény, fény (1926)
 Шедевры Сатаны / A Sátán műremekei (1926)
 Ты и мир / Te meg a világ (1932)
 Сепаратный мир / Különbéke (1936)
 Бой за праздник / Harc az ünnepért (1938)
 Régen és most (1943)
 Стрекот кузнечиков / Tücsökzene (1947—1957)
 A huszonhatodik év (1957)

Награды 
 премия имени Ференца Баумгартена (1932, 1937, 1943)
 премия имени Аттилы Йожефа (1954)
 премия имени Лайоша Кошута (1957)

Публикации на русском языке 
 [Стихи]// Венгерская поэзия. XX век. М.: Художественная литература, 1982, с.182-199

Литература 
 «Сабо Лёринц». БСЭ, 3-е издание.

Примечания

Ссылки 

Поэты Венгрии
Поэты XX века
Переводчики Венгрии
Умершие от сердечной недостаточности
Переводчики на венгерский язык
Лауреаты премии Кошута
Лауреаты премии имени Аттилы Йожефа
Лауреаты премии имени Баумгартена
Похороненные на кладбище Керепеши